Michael O’Neill – északír labdarúgó, edző
 Michael O’Neill – amerikai színész